Bassus est un nom propre d'origine latine qui peut désigner :

Entomologie 

Bassus est un genre de guêpes appartenant à la famille des Braconidae.

Prénom ou patronyme 
Bassus est un prénom masculin désuet, fêté le 5 décembre.

Bassus peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Bassus, Antoine et Protolique († ?), martyrs jetés dans la mer à Alexandrie en Égypte ; fêtés le 14 février.
 Bassus (), ou Basse, évêque et martyr au diocèse de Nice, sur la Côte d'Azur ; fêté localement le 5 décembre.

Personnalités portant ce nom dans l'Antiquité romaine 
 Junius Annius Bassus, préfet du prétoire (317/320 - 331/334) et consul en 331.
 Anicius Auchenius Bassus (° vers 325 - + après 385), préfet de Rome en 382 et consul en 408.
 Cassianus Bassus surnommé Scholasticus est un agronome et écrivain grec.
 Publius Ventidius Bassus  est un général romain, protégé de Jules César et lieutenant de Marc Antoine en Orient.
 , grand seigneur et historien célèbre, était un ami de Sénèque. Dans sa lettre 30 à Lucilius, Sénèque fait son éloge.

Personnalités portant ce patronyme 
 Lollius Bassus : poète grec antique ayant vécu vers la fin du  et le début du .

Références